Bruno Chauvierre (1942-), enseignant-chercheur et homme politique français ;
 Marc Chauvierre (1900-1966), ingénieur français.